Руиз има више значења:

 Руиз (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Руиз (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Руиз (Руиз, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Руиз (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Руиз (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику